Le Trésor des O'Brien est un roman de Michael Morpurgo paru en 1983.

Résumé 
L'année 1847 en Irlande. Cette année-là, un immense désastre anéantit les récoltes, imposant au peuple la famine. Seuls survivants du clan des O'Brien, Sean et Annie n'ont qu'un seul espoir de salut: ils doivent quitter leurs terres et partir retrouver leur père en Amérique. Ils s'emportent à bord d'une jonque d'émigrants. Débute alors la plus incroyable des épopées.

Roman britannique paru en 1983
Roman de Michael Morpurgo
Roman pour l'enfance et la jeunesse